Mentre la città dorme (While the City Sleeps), film diretto da Jack Conway (1928)
Mentre la città dorme (The sleeping City), film diretto da George Sherman (1950)